Good Life (canção de Kanye West)
Good Life (canção de One Republic)
The Good Life (canção de Three Days Grace)
The Good Life (canção de Weezer)
The Good Life (EP)

Desambiguação

de:Gutes Leben